Janus kan avse:

 Janus – en gud i romersk mytologi
 Janustemplet – ett tidigare tempel invigt åt Janus på Forum Romanum i Rom
 Janus (bokförlag) – ett svenskt bokförlag
 Janus (djur) – ett släkte av steklar
 Janus (fartyg) – ett svenskt fartyg som torpederades under andra världskriget
 Janus (måne) – en måne till Saturnus
 Janus (rymdsond) – en planerad dubbel rymdsond
 Janus (tidskrift) – en norsk tidskrift